New Generation steht für:
 Quartet New Generation, deutsches Blockflötenensemble
 New Generation Alliance, Partei in Ghana 
 New Generation Party, Partei in Sambia 

Siehe auch
 Fudoh: The New Generation, ein japanischer Gangsterfilm/Yakuzafilm
 New Generation Operations Systems and Software, ein technischer Standard
 The New Power Generation, US-amerikanische Band und von 1990 bis 2015 Begleitband des US-amerikanischen Musikers Prince
 Neue Generation, ostdeutsche Rockgruppe
 New Generation-Festival (Monte Carlo), siehe Internationales Zirkusfestival von Monte Carlo #New Generation-Festival
 Generation (Begriffsklärung)